Шаймпфлюг () — австрийская и немецкая фамилия.

Известные носители
 Шаймпфлюг, Каролина («Лотта», 1908—1997) — австрийская и итальянская саночница.
 Шаймпфлюг, Теодор (1865—1911) — капитан австрийской армии, известный благодаря выведенному им принципу Шаймпфлюга.

См. также 
 Шайнпфлюг